Ван Дорн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Дорн, Алберт (1891—1986) — нидерландский виолончелист и режиссёр.
 Ван Дорн, Марике (род. 1960) — нидерландская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1984 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
 Ван Дорн, Сандер (настоящее имя Сандер Кетелаарс; род. 1979) — нидерландский диджей и музыкальный продюсер, играющий в жанре прогрессив-хаус.
 Ван Дорн, Эрл (1820—1863) — полковник армии США, во время Гражданской войны в США был генерал-майором армии Конфедерации. См. также 
 Ван-Дорн-стрит — надземная станция Вашингтонгского метро на Синей линии.
 Вандорн, Стоффель (род. 1992) — бельгийский автогонщик.
 Дорн